Vegard Gjermundshaug (ur. 10 stycznia 1992 w Tynset) – norweski biathlonista, medalista mistrzostw Europy w biathlonie.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 

Norwescy biathloniści
Urodzeni w 1992